Wahre Geschichten steht für:

 Wahre Geschichten (Lukian), eine Erzählung des antiken Satirikers Lukian von Samosata
 Wahre Geschichten (Loriot), eine Serie von Zeichnungen des deutschen Humoristen Loriot
 Wahre Geschichten – frei erfunden österreichisch-deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 1980